Академия Святого Луки (1391—1777) — объединение художников и учебное заведение в Париже.
 Академия Святого Луки (1593) — объединение художников и учебное заведение в Риме.

См. также 
 Академия художеств
 Святой Лука